Un sangaku ou San Gaku (算額) est une énigme mathématique japonaise rédigée sous forme poétique sur une tablette de bois.
 Le sangaku ou sarugaku (猿楽) est l'ancêtre du Nô japonais.